Дуровы — древние русские дворянские роды.

При подаче документов (02 июня 1686), для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена родословная роспись Дуровых.

Ещё один род этой фамилии восходит ко второй половине XVII века. Остальные 10 родов Дуровых более позднего происхождения.

Происхождение и история рода 
Первый из них происходит от новгородца Дементия Ивановича Дурова, переведенного князем Иваном III Васильевичем из Новгорода в Москву (1478). Тиун великого князя Афанасий Дуров (1495—1497). Фока Дементьевич Дуров участвовал в избрании на царство Михаила Фёдоровича. Этот род был внесён в VI и II части дворянских родословных книг Киевской, Курской и Тульской губерний Российской империи.

Другой род Дуровых происходит от Александра Степановича Дурова, бывшего думным дьяком при царе Алексее Михайловиче, и был внесён Губернским дворянским депутатским собранием в VI часть родословной книги Владимирской губернии России.

Двадцать два представителя рода Дуровых владели населёнными имениями (1699).

Гербы Дуровых были записаны в Части III и VII Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, страницы 80 и 94 (соответственно).

В 1812 году была известна девица Дурова Надежда Андреевна, исполнявшая офицерскую службу в мужской одежде. Она получила Георгиевский крест. Н. А. Дурова послужила прототипом героини пьесы А. Гладкова «Давным-давно» и снятого по ней кинофильма «Гусарская баллада».

Описание гербов

Герб. Часть VII. № 94. 
Герб потомства Ивана Александровича Дурова: в золотом щите летящий чёрный одноглавый орел, держащий клювом за главу, а лапами за средину, змия с червлеными крыльями, повернутого в право. На щите дворянский коронованный шлем. На шлеме три страусовых пера. Намёт золотой, подложенный лазурью. Щитодержатели:

Герб. Часть III. № 80. 
Герб рода Дуровых: щит разделен горизонтально на две части, из которых в верхней части в серебряном поле изображен кирас, а в нижней части в голубом поле крестообразно означены серебром сабля и палаш. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом и тремя страусовыми перьями. Намёт на щите голубой, подложенный серебром.

Известные представители 
 Дуровы: Иван-Белянец и Иван-Гридин Дуровы — помещики Вотской пятины (1500).
 Дуровы Алексей Михайлович и Калистрат Евдокимович — упомянуты в Колыванском походе (1540).
 Дуров Максим Иванович — воевода пятого ертаульского полка в Казанском походе (1544).
 Дуров Василий Иванович — путный ключник, вотчинник Дмитровского уезда (1548), его вдова Анна Павловна (урожденная Басина) дала свою вотчину в Сергиево-Троицкий монастырь, где была и погребена.
 Дуров Ширяй — помещик Бежецкой пятины (1572).
 Дуровы: Меньшик и Фёдор — владели поместьями в Московском уезде (ранее 1573).
 Дуровы: Никифор и Юрий Иванович — владели поместьями в Коломенском уезде (1577).
 Дуровы: Данила и Фёдор Захарьевичи, Иван Григорьевич, Иван Данилович, Озар, Михаил, Истома и Безсон Ивановичи — владели поместьями в Рославльском уезде (1585).
 Дуровы: Василий и Иван Фёдоровичи, Семён Осипович, Иван Иванович, Михаил Бурцев, Степан Васильевич, Иван и Андрей Никифоровичи — владели поместьями в Тульском уезде (1587).
 Дуров Хабар Васильевич — владел вотчиной в Дмитровском уезде (1592).
 Дуров Василий — конный псарь, владел поместьем в Вяземском уезде (1594).
 Дуров Михаил — охотник при встрече Кизилбашского посла (1598).
 Дуров Ратман (Дементий) — стрелецкий голова (1598—1605).
 Дуров Константин Семёнович — воевода в Кашине (1609).
 Дуров Петр — осадный голова в Дедилове (1614).
 Дуров Фёдор Ратманович — воевода в Верхотурье (1615—1617), Севске (1623—1625).
 Дуров Михаил Андреевич — калужанин, получил государево жалование за калужскую службу, осадное сидение и головство (1620).
 Дуров Иван Фокич — стряпчий с платьем (1627—1629).
 Дуров Александр — дьяк, воевода в Казани (1634—1636).
 Дуров Никита Иванович — воевода в Курске (1666).
 Дуров Петр Гаврилович — воевода в Пензе (1670).
 Дуров Никифор Никитич — воевода в Острогожске (1692).

Примечания

Литература 
 
  
 
 Гербовое дело Дуровых Департамента Герольдии Правительствующего Сената по Владимирской губ. 1850 г. РГИА, ф.1343, оп.20, д.3854

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены змеи
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы